D3, D-3, D03, D3, D.III — аббревиатура, состоящая в основном из латинской буквы D и цифры 3 с различными формами записи.
 D3 — обозначение третьей линии Московских центральных диаметров.

В технике 
 Albatros D.III — немецкий истребитель‐биплан (1917—1918)
 D-3 (видео) — формат цифровой композитной видеозаписи
 Nikon D3 — профессиональный цифровой зеркальный фотоаппарат

В биологии 
 Дофаминовый рецептор D3
 АТХ код D03
 Витамин D3 — холекальциферол

Компьютерные игры 
 D3 Publisher — издатель компьютерных игр, принадлежащий Namco Bandai Holdings
 Diablo III — компьютерная игра

См. также 
 www.d3.ru — см. dirty.ru
 3D